Chrzęsne – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Chrzęsne – przystanek kolejowy we wsi Chrzęsne
 Chrzęsne – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz